Les termes siège de Lérida ou bataille de Lérida peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

 La campagne de Lérida qui opposa, entre juin et août de , les légions de Jules César et l'armée espagnole de Pompée.
 Le  par les Hongrois en juillet 942 ;
 Le siège de Lérida (1149) par le comte Raimond-Bérenger IV de Barcelone en 1149 ;
 Le  par le comte Jacques II d'Urgell en 1413.
 Le  durant la guerre civile catalane
 La bataille de Lérida (1642), le , qui voit la victoire des Franco-Catalans commandés par le maréchal de la Mothe ;
 Le Siège de Lérida (1644) dans le contexte de la guerre des faucheurs ;
 Le premier siège de Lérida (1646) : Au mois de mai 1646, l'armée française commandée par le comte d'Harcourt, met le siège devant Lérida. Elle doit se retirer le 22 novembre ;
 Le second siège de Lérida, en 1647, est un nouvel échec pour l'armée française commandée cette fois par Louis II de Bourbon-Condé.
 Siège de Lérida (1707) en 1707, au cours de la guerre de Succession d'Espagne ;
 Combat de Lérida (1810)
 Prise de Lérida en 1810 par les Français du maréchal Suchet.
 Le  en 1937 pendant la guerre d'Espagne
 La  durant l'offensive d'Aragon pendant la guerre d'Espagne

Notes, sources et références 

Lérida